OP u O.P. puede referirse a:
 El océano Pacífico.
 Orden de Predicadores (Ordo Praedicatorum), como también se conoce a la Orden Dominicana.
 One Piece, anime y manga japonés creado por Eiichirō Oda.
 El movimiento artístico Op-art.
 La Operación Puerto, operación antidopaje realizada en España en el año 2006.

Acrónimos
Siglas